Ба́ккер () — нідерландське прізвище, бере початок від назви професії ( у перекладі — «пекар»).

 Біллі Баккер (;  1988) — нідерландський хокеїст на траві, олімпійський медаліст.
 Гербранд Баккер (;  1947) — нідерландський письменник.
 Мітхел Баккер (;  2000) — нідерландський футболіст, захисник.
 Якоб Баккер (; 1608—1651) — нідерландський художник.

Див. також 
 Бейкер (прізвище)
 Беккер